WCS может означать:
 Свинг Западного побережья () — парный танец.
 StarCraft II World Championship Series — чемпионат мира по StarCraft II.